Појам Нинтендо може да се односи на:

 Нинтендо, јапански произвођач играчких конзола и рачунарских игара
 Нинтендо ентертејнмент систем, осмобитна играчка конзола
 Nintendo 64
 Нинтендо DS
 Nintendo Game Boy
 Nintendo Wii